Cronjéstraat (Arnhem)
 Cronjéstraat (Breda)
 Cronjéstraat (Den Helder)
 Cronjéstraat (Dordrecht)
 Cronjéstraat (Ermelo)
 Cronjéstraat (Gouda)
 Cronjéstraat (Haarlem)
 Cronjéstraat (Heerlen)
 Cronjéstraat (Hengelo)
 Cronjéstraat (Nijmegen)
 Cronjéstraat (Vlaardingen)
 Cronjéstraat (Warffum)